Иоа́нн Евангели́ст (, ивр.   יוחנן כותב הבשורה) — согласно церковной традиции, автор нескольких книг Нового Завета: Евангелия от Иоанна, Откровений Иоанна Богослова и Посланий Иоанна.

Евангелие от Иоанна 
Автор Евангелия от Иоанна не называет себя по имени, но в богословии традиционно отождествляют его с Апостолом Иоанном. Апостол Иоанн — историческая личность, один из руководителей Иерусалимской церкви после смерти Иисуса Христа. Он был одним из двенадцати апостолов, единственный, который дожил до преклонных лет и не был убит за свою веру.

Некоторые исследователи оспаривают авторство апостола. Имя Иоанн Богослов апостол получил из-за именования Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна Словом Божьим.

Авторство книг Иоанна 
Авторство Евангелия от Иоанна, Откровений Иоанна Богослова и Посланий Иоанна дискутировалось по крайней мере со  II века н. э.

Православная традиция приписывает все книги апостолу Иоанну Богослову, сыну Зеведееву.

В VI веке в декрете папы Геласия второе и третье послания Иоанна приписывались «другому Иоанну старшему».

Многие современные учёные считают, что ни одна из приписываемых книг не принадлежит апостолу Иоанну Зеведееву.

Некоторые исследователи заключают, что автор посланий отличается от автора Евангелия, хотя все четыре текста написаны в одной общине.

Примечания

Литература 
 Charles K. Barrett: Das Evangelium nach Johannes. Göttingen 1990, ISBN 3-525-51623-1 
 Klaus Berger: Im Anfang war Johannes. Datierung und Theologie des vierten Evangeliums. Stuttgart 1997, ISBN 3-7918-1434-6 
 Ingo Broer: Einleitung in das Neue Testament. Studienausgabe Band I+II. Würzburg 2006, S. 189-215, ISBN 3-429-02846-9 
 Christian Dietzfelbinger: Das Evangelium nach Johannes. Zürich 2004, ISBN 3-290-14743-6 
 Erhard Gorys: Lexikon der Heiligen. dtv, 2. Aufl., München 1998, ISBN 3-423-32507-0 

Евангелисты
Писатели I века
Орлиная символика